Даниэла Пройс (; род. , Восточный Берлин, ГДР) — немецкая актриса театра, кино и телевидения.

Карьера 
Уже в школьные годы Даниэла Пройс проявляла интерес актёрскому искусству. В 12 лет получила свою первую роль в сериале «Дом для животных» () на телеканале ZDF. Брала уроки актёрского мастерства у Хайди Валлир, а также посещала занятия по пению. Получив среднее образование поступает в театральную школу имени Фрица Кирхгоффа в Берлине, а в 2006 году работала над техникой Мейснера с Майком Бернардином в Лондоне. В том же году работала с коучем Сигрид Андерсон над сценическим образом.

Свою первую главную роль Даниэла получила в ТВ-фильме «Моя зелёная свобода - весна в Ирландии» () 1999 года. Героиня Даниэлы - Пия Франк () уезжает в Ирландию, чтобы найти своего родного отца певца, информацию о котором так долго скрывала её мать. С 2001 года активно принимает участие в сериалах и телевизионных программах. Снималась в детективных сериалах таких, как: «Место преступления», «Криминальный кроссворд», «Закон Вольфа» и «Спецотряд „Кобра 11“». В 2006 году получила постоянную роль комиссара полиции Нины Горн () в сериале «Специалисты: Уголовная полиция Майн Рейна». Также, помимо работы на телевидении, Пройс играет в театре, принимая участие в постановках.

Фильмография 

Полная фильмография актрисы на сайте IMDb

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт